Kloster har flere betydninger:
 Kloster – bygningskompleks og bolig for en religiøs gruppe
 Kloster (Kristendom)
 Kloster (musik) – et dansk musikprojekt
Steder
 Kloster (by) – en by i Ny Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Kloster (Sennels Sogn) – en bebyggelse i Sennels Sogn, Thisted Kommune
 Kloster (Skjern Sogn) – en bebyggelse i Skjern Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Kloster (Vilslev Sogn) – en bebyggelse i Vilslev Sogn, Esbjerg Kommune

 Kloster (Hedemora kommun) – by i Hedemora kommun, Dalarna, Sverige
 Klosteret (natklub) - en natklub i København
 Kloster (Østrig) – kommune i Steiermark, Østrig